Najbolja momčad NBA sezone je godišnji izbor National Basketball Associationa (NBA) za najbolje igrače regularnog dijela sezone. Nagradu po izboru dodjeljuje 125 američkih i kanadskih novinara koji prate NBA ligu. Iako se u početku All-NBA momčad sastojala od dvije petorice, ona je kasnije proširena na tri petorice. U glasovanju svaki igrač za prvu petoricu dobije pet glasova, za drugu petoricu dobije tri glasa, dok za treću petoricu dobije jedan glas.  Najboljih pet igrača s najvišim brojem glasova izabran je u prvu petoricu, dok su sljedećih pet igrača izabrani u drugu, i to vrijedi i za treću petoricu. U slučaju da postoji isti broj glasova između igrača, peterac se proširuje.

Kareem Abdul-Jabbar je čak petnaest puta izabran u All-NBA momčad. Karl Malone i Shaquille O'Neal imaju po četrnaest nastupa, dok Kobe Bryant i Tim Duncan imaju po trinaest nastupa. Dolph Schayes, Bob Cousy, Jerry West, Hakeem Olajuwon ostvarili su dvanaest nastupa. Malone je čak jedanaest puta izabran u All-NBA prvu petorku, dok su u istu petoricu deset puta izabrani Cousy, Bob Pettit, Elgin Baylor, Jerry West, Abdul-Jabbar (Lew Ferdinand Alcindor) i Michael Jordan.

Pobjednici

Izvori 

Nagrade NBA lige